Haiba kan syfta på följande platser:

Estland 

 Haiba (ort), Harju län, Kernu vald,

Kina 

 Haiba (socken), Sichuan, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar